Die HongRuiMa World Open 2018 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19. Es war die sechste Austragung des Turniers in der Volksrepublik China und die dritte in Yushan im Südosten des Landes. In der Woche vom 6. bis zum 12. August wurde die Hauptrunde ausgetragen. Von den Topspielern waren Ronnie O’Sullivan und John Higgins dem Turnier ferngeblieben.

Titelverteidiger war der Chinese Ding Junhui, der in der zweiten Runde ausschied, kurz nachdem er zum ersten Mal Vater geworden war. Turniersieger wurde der walisische Weltmeister Mark Williams, der im engsten Finale der World-Open-Geschichte den Engländer David Gilbert mit 10:9 schlug.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr um 35.000 £ erhöht. Das zusätzliche Geld kam den Verlierern von der zweiten Hauptrunde bis zum Halbfinale sowie den Spielern, die das höchste Break des Turniers spielten, zugute.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 15.000 £

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale galt Best of 11 und das Finale gewann, wer als Erster mehr als die Hälfte von 19 Frames für sich entschieden hatte (10 Gewinnframes). Wie im Vorjahr gab es vier vom chinesischen Verband ausgewählte Wildcard-Spieler, die direkt in die Qualifikationsrunde einstiegen. Ihre Partien und drei weitere Vorrundenpartien chinesischer Topspieler wurden zum Auftakt vor Beginn des Hauptturniers ausgetragen.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcardspieler
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 9. Juli 2018 in Preston im Nordwesten Englands statt. In der Guild Hall der Stadt wurde der größte Teil der Partien der Qualifikationsrunde mit 128 Spielern ausgetragen. Die Partien der besten chinesischen Spieler (Ding Junhui, Liang Wenbo und Yan Bingtao), des Weltmeisters Mark Williams sowie vier Partien mit Wildcard-Spielern, die vom chinesischen Verband nominiert worden waren, wurden erst im August unmittelbar vor Beginn des Hauptturniers in Yushan ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcardspieler
kl. = kampflos

Century-Breaks

Qualifikation 
11 Spieler erzielten im ersten Teil der Qualifikationsrunde bis zum 9. Juli 14 Century-Breaks. In den 8 Qualifikationsmatches, die in Yushan gespielt wurden, kamen nochmals vier Centuries von drei Spielern hinzu.

Hauptrunde

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Jiangxi)